Frederick Treves peut désigner :
 Frederick Treves (1853-1923), chirurgien britannique ;
 Frederick Treves (1925-2012 ), acteur anglais, petit-neveu du précédent